

Persone 
 Cesare Sabelli (1896-1984) – aviatore italiano
 Claudio Sabelli Fioretti (1944) – giornalista italiano
 Giovanni Sabelli (1886-1917) – aviatore e militare italiano
 Rocco Sabelli (1954) – dirigente d'azienda italiano
 Stefano Sabelli (1956) – attore italiano
 Stefano Sabelli (1993) – calciatore italiano

Altro 
 Sabelli – termine usato per riferirsi all'antico popolo italico dei Sanniti, all'insieme dei popoli osco-umbri (dei quali i Sanniti erano parte) o in accezione impropria e generica, ai popoli italici indistintamente
 Lorenzo Sabelli – personaggio della soap opera Un posto al sole.

Pagine correlate 
 Sabellico